Мазера () - муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Вербано-Кузіо-Оссола
 Мазера () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез